Бабичева () — русская и башкирская фамилия, женская форма фамилии . 

 Известные носительницы 
 Бабичева, Вера Ивановна (род. 1947) — советская и российская актриса.
 Бабичева, Екатерина Павловна (род. 1939) — заведующая фермой колхоза имени Фрунзе Беловского района Курской области, Герой Социалистического Труда.
 Бабичева, Тансулпан Дагиевна (род. 1953) — советская российская башкирская актриса. Бабичева, Юлия Викторовна (1930—2021) — советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор Вологодского государственного педагогического университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997).

 Примечания